Cette page regroupe l'ensemble des monuments classés de la ville de Gand. 

Les monuments, qui sont au nombre de 9800 ou plus, sont répartis par ordre de numéro de référence :

Liste des monuments historiques de Gent/deel1
Liste des monuments historiques de Gent/deel2
Liste des monuments historiques de Gent/deel3
Liste des monuments historiques de Gent/deel4
Liste des monuments historiques de Gent/deel5
Liste des monuments historiques de Gent/deel6
Liste des monuments historiques de Gent/deel7
Liste des monuments historiques de Gent/deel8
Liste des monuments historiques de Gent/deel9
Liste des monuments historiques de Gent/deel10

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province de Flandre-Orientale

Gand